El Transformador kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Transformador, Hidalgo, Acatlán, 
 El Transformador, Guerrero, Pilcaya, 

Robotskapade Mexikoförgreningar